Крижанче може бити:

 Крижанче (Подбабље), насељено мјесто у општини Подбабље, Република Хрватска
 Крижанче (Цестица), насељено мјесто у општини Цестица, Република Хрватска
 Крижанче (Бедековчина), насељено мјесто у општини Бедековчина, Република Хрватска